Натуральне число 827
 827 рік до нашої ери
 827 рік нашої ери